Le mot Transjordanie peut désigner :

 la région de Transjordanie, à l'est de la vallée du Jourdain ;
 l'émirat hachémite de Transjordanie, qui exista de 1921 à 1946 ;
 la Jordanie actuelle, parfois mentionnée sous ce terme.

Homonymie de toponyme